Натуральне число 137
 137 рік до нашої ери
 137 рік нашої ери